Dan nebo Dán může být:

Jméno či příjmení 
 Dan – jméno Jákobova syna
 samostatné křestní jméno odvozené od jména výše uvedené starozákonní postavy
 domácká podoba mužského rodného jména Daniel nebo Bohdan
 Fjodor Iljič Dan (1871–1947) – ruský politik a člen strany menševiků
 Dan Bilzerian (* 1980) – americký herec
 Dan Osman (1963–1998) – americký extrémní sportovec

Geografie 
 Dan (řeka) – izraelská řeka a přítok řeky Jordán
 Tel Dan – tel zahrnující pozůstatky biblického města Dan na severu Izraele
 Guš Dan – metropolitní oblast Tel Avivu v Izraeli
 Dan (kibuc) – kibuc na severu Izraele, kde začíná Izraelská stezka

Ostatní 
 dan (sportovní stupeň) – mistrovský technický stupeň v některých bojových uměních a úpolových sportech
 Dan (kmen) – jeden ze dvanácti izraelských kmenů, o kterém se píše ve Starém zákoně
 Steely Dan – americká jazzrocková skupina
 dan (geologie) – geologické období paleogénu
 daN – dekanewton, méně obvyklá jednotka síly 1 daN = 10 N odpovídá 1 kp

Dán 
Varianta s dlouhým písmenem Á může znamenat :

 Dán – člověk dánské národnosti nebo i obyvatel Dánska
 Dominik Dán (* 1955) – slovenský spisovatel detektivek